(englisch für „Überlagerung“) steht für:
 Overlay-Netz, Art eines Rechnernetzes
 eine Einlagefüllung zur Versorgung eines Zahns. Ähnlich wie ein Inlay, nur mit zusätzlicher Überkuppelung der Zahnaußenfläche.
 Techniken um Videos auf Computermonitoren anzeigen zu können, siehe Video Overlay
 Hardware-Overlay/Video-Overlay-Karten, siehe TV-Karte
 eine transparente, ein- oder mehrfarbige Plastikfolie, insbesondere für Arcade-Spiele mit Vektorgrafik, siehe Overlay (Arcade)
 eine Programmierungsstruktur und sein Dateiformat (.OVL), siehe Overlay (Programmierung)
 ein Dateisystem, siehe UnionFS
 ein Karten-Vektorformat (OVL), siehe Top50
 Overlay-Papier, siehe Schichtstoff
 eine transparente Plastikfolie für radargestützte Navigation in engen See-Passagen, siehe Overlay-Folie (Radar)
 die „Überdeckungsgenauigkeit“ verschiedener Strukturierungsebenen bei der Fertigung von mikroelektronischen Schaltkreisen in der Halbleitertechnik, siehe Overlay (Halbleitertechnik)

Siehe auch
 Dynamic Drive Overlay (DDO), Programm zur Kompatibilität von Festplatten